Роджър Федерер (собственото име на английски, фамилията на немски, Roger Federer) или Роже Федерер е швейцарски тенисист, роден на 8 август 1981 г. в Бининген, Швейцария. От 2 февруари 2004 г. до 17 август 2008 г., Федерер е номер едно в света с 237 последователни седмици, което е рекордно постижение. От 6 юли 2009 г. до 6 юни 2010 г., както и след спечелването на Уимбълдън 2012 отново е водач на световната ранглиста на ATP (Асоциация на професионалните тенисисти). Към 16 юли 2012 г. с общо 287 седмици на върха подобрява предишния рекорд на Пийт Сампрас (286 седмици) и до 4 ноември 2012 г. оглавява ранглистата. На 19 февруари 2018 г. – 5 години и 106 дни, откогато за последно е бил на върха, Роджър Федерер отново е начело на световната ранглиста до 1 април, както и от 14 май до 20 май 2018 г. На 18 юни 2018 г. или 14 години и 4 месеца след като за първи път е № 1, Федерер за шести път в своята кариера оглавява ранглистата. На 36 години и 10 месеца той става най-възрастният номер едно в историята на тениса на сингъл при мъжете. Остава на тази позиция до 24 юни 2018 г. с рекордните 310 седмици. На 8 март 2021 година този рекорд на швейцареца е подобрен от Новак Джокович, който на същия ден започва своята седмица 311 на върха в световната ранглиста. Освен това Федерер е на първо място с най-много седмици в класациите Топ 3, Топ 4, Топ 5 и Топ 10 на най-добрите тенисисти в света.

Федерер е спечелил 20 титли от четирите турнира на Големия шлем  — (8 от Уимбълдън, 6 от Открито първенство на Австралия, 5 от Открито първенство на САЩ и 1 от Ролан Гарос), с които е на трето място в света след Новак Джокович и Рафаел Надал, които имат по 22 титли. През 2009 г. след като побеждава на откритото първенство на Франция (Ролан Гарос) постига Кариерен Голям шлем. Завоюваните 8 титли на Уимбълдън са рекордни в цялата история на този престижен турнир. Федерер има най-много участия, победи в мачове, полуфинали и четвъртфинали от турнирите на Големия шлем. Той е вторият играч след Андре Агаси, който е печелил всички турнири от Големия шлем, откакто те се играят на различни настилки.. Спечелил е също 6 титли от провеждания всяка година финален турнир на осемте най-добри тенисисти през съответния сезон – Year-End Championships (Tennis Masters Cup, ATP World Tour Finals), както и 28 титли от турнирите от сериите Мастърс.

На 2 март 2019 г. на турнира в Дубай печели своята юбилейна титла № 100. По време на професионалната си кариера е завоювал общо 111 титли: 103 единично (втори в Откритата ера след Джими Конърс) и 8 на двойки.

Роджър поставя голям брой рекорди и част от тях са: участията му общо в 78 турнира от Голям шлем, като там се е състезавал в 10 последователни финала (Уимбълдън 2005 – Открито първенство на САЩ 2007), 23 поредни полуфинала (Уимбълдън 2004 – Открито първенство на Австралия 2010) и 36 последователни четвъртфинала (Уимбълдън 2004 – Открито първенство на Франция 2013). На четирите турнира от Шлема е достигал до рекордните 31 финала, 45 полуфинала, 56 четвъртфинала, като е изиграл общо 415 срещи и е спечелил 357 от тях (включително Открито първенство на САЩ 2019).

На Летните Олимпийски игри в Пекин през 2008 г. Федерер става Олимпийски шампион и печели златен медал за Швейцария от турнира по двойки, заедно със сънародника си Станислас Вавринка. На Летните Олимпийски игри в Лондон през 2012 г. печели още един олимпийски медал – сребърен на сингъл.

През ноември 2014 г. Роджър Федерер заедно с Вавринка и останалите съотборници от Швейцария, печелят Купа Дейвис – неофициално световно отборно първенство по тенис за мъже. Със своите сънароднички Мартина Хингис (2001 г.) и Белинда Бенчич (2018 г. и 2019 г.) печели три пъти Хопман Къп, най-престижната отборна награда за смесени двойки.

През януари 2015 г. Федерер постига своята победа № 1000 в професионалната си кариера на сингъл.

Биография 
Роджър Федерер е роден в градчето Бининген (близо до Базел, Швейцария). Негови родители са Роберт Федерер (с швейцарско-немски произход) и южноафриканката Линет Федерер. Роджър има по-голяма сестра – Диана. Той израства в предградие на Базел на име Мюнхенщайн. Родният му език е немски, но от малък говори свободно френски и английски. Името, по собствените му думи, се произнася на английски, т.е. като Роджър  (а не на френски като Роже, въпреки че понякога се среща и така).

Федерер започва да играе тенис на шестгодишна възраст . На девет години започва да посещава групови уроци по тенис, а когато навършва десет и частни. По това време тренира също и футбол, като на тринадесетгодишна възраст решава да се съсредоточи само върху тениса. През 1995 година, на четиринадесет години, става абсолютен национален шампион на Швейцария във всички юношески възрастови групи. През юли 1996 г. започва да участва в младежките състезания, организирани от Международната тенис федерация. През 1998 г. печели Ориндж Боул до 18 г. (неофициално световно първенство за младежи), побеждавайки на финала Гилермо Кория.

През юни 1998 година Федерер става професионален състезател, присъединявайки се към ATP. Дебютът му като професионалист се състои на турнира в Гщаад, Швейцария. Първата си титла печели на 4 февруари 2001 г. от турнира в Милано, Италия.

През декември 2003 година Федерер основава „Фондация Роджър Федерер“ (Roger Federer Foundation), която има за цел финансиране на проекти в полза на деца, живеещи в лишения, основно в Република Южна Африка.

От 3 април 2006 г. Федерер е посланик на добра воля на УНИЦЕФ. Неговото първо официално посещение като посланик е на 23 декември 2006 г. в индийския щат Тамил Наду, пострадал от разрушителното цунами на 26 декември 2004 г.

През април 2009 г. Роджър Федерер се жени за дългогодишната си приятелка и бивша тенисистка Мирослава (Мирка) Вавринец, с която се запознават на летните олимпийски игри в Сидни през 2000 г. Двамата представляват Швейцария на турнира Хопман Къп през 2002 г. През юли 2009 г. се раждат двете им дъщери – близначките Шарлийн Рива и Майла Роуз, а през май 2014 г. двамата им сина – близнаците Лео и Лени.

Успехи

Единично

Постигнати резултати в турнирите от Голям шлем 

До Открито първенство на САЩ 2019 (включително):

Титли от Голям шлем (20)

Финали на турнири от Голям шлем (11)

Титли от Финалния турнир на Световния Тур на ATP (6)

Финали на Финалния турнир на Световния Тур на ATP (4)

Титли от турнири от сериите Мастърс (28)

Финали на турнири от сериите Мастърс (22)

Титли единично (общо) – 103 
(към 30 декември 2019 г.)
 На твърда настилка – 71
 На трева – 19
 На клей – 11
 На мокет (килим) – 2

Финали единично (общо) – 157 
(към 30 декември 2019 г.)

Брой седмици в ранглистата на АТР 
(към 30 декември 2019 г.)
 № 1 – 310
 в Топ 2 – 528
 в Топ 3 – 742 (рекорд)
 в Топ 4 – 782 (рекорд)
 в Топ 5 – 820 (рекорд)
 в Топ 10 – 897 (рекорд)

Двойки

Титли (общо) – 8 
 Златен медал на Олимпиадата в Пекин през 2008 г. заедно със Стан Вавринка
 Мастърс турнира в Маями през 2003 г. заедно с Макс Мирни – 1
 Турнири от международните серии 500 на ATP – 3
 Турнири от международните серии 250 на ATP – 3

Класиране в световната ранглиста на АТР в края на годината

Източници

Външни препратки 

 Roger Federer.com – официален сайт
 Фондация Роджър Федерер 
 Профил на Федерер в сайта tenniscorner.net
 Профил на Федерер в сайта Tennis X
 
  Профил в ATP
  Списък с участия за Купа Дейвис
 Федерер е новото лице на Moet&Chandon 

Швейцарски тенисисти
Швейцарски олимпийски шампиони
Спортисти на летните олимпийски игри 2008
Посланици на добра воля на УНИЦЕФ